A 2014-es Supersport világbajnokság volt a sorozat tizenhatodik idénye. A szezon február 23-án kezdődött Ausztráliában, és november 2-án, Katarban fejeződött be.

A győztes pályafutása során először a holland Michael van der Mark lett, két francia, Jules Cluzel és Florian Marino előtt.

Versenynaptár 

Az előzetes versenynaptár 2013 novemberében került nyilvánosságra, benne tizenhárom tervezett helyszínnel. A végső változat már csak tizenkét helyszínt tartalmazott, amelyből kikerült Oroszország, viszont bekerült Katar, mint szezonzáró futam.

Nyáron az is kiderült, hogy a katari évadzárót villanyfények mellett rendezik majd. Ezzel egy időben azt is bejelentették, hogy a dél-afrikai verseny is kikerül a naptárból, ugyanis a pálya nem készült el időre.

Versenyzők, csapatok

A világbajnokság végeredménye

Konstruktőrök

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

2014 a motorsportban